Сортиро́вочная-Моско́вская улица — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит между путями Московской линии Октябрьской железной дороги, пересекая Южное шоссе.

История 
Название Сортировочная-Московская улица возникло в 1950-е годы, дано по железнодорожной станции Московская-Сортировочная.

Объекты 
 Вагонное ремонтное депо Санкт-Петербург-Сортировочный Московский (ВЧДР-5)
 Локомотивное ремонтное депо ТЧ-7 Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
 памятник «Паровоз»
 Штаб ГО и МЧС Октябрьской железной дороги (дом 14)
 контора станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
 Дом отдыха локомотивных бригад (дом 34)
 Санкт-Петербург-Московская дистанция электроснабжения (ЭЧ-3) АБК
 Санкт-Петербургский отряд филиала ФГУП «Ведомственная охрана Росжелдора на Октябрьской железной дороги» сортировочного комплекса «Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский»

См. также 
 Витебская Сортировочная улица

Примечания

Литература

Ссылки